La Temporada 2009 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2009.

Torneos locales

Primera

Apertura 

Se jugó entre el 31 de enero y el 7 de julio de 2009.

 Final

Colo-Colo gana 6-4 en el marcador global

Tabla General 2009 

Fecha de actualización: 11 de noviembre de 2009 
{| width=65%
|-
!colspan="11" bgcolor=#B8860B|<span style="color:#FFFFFF">Tabla General 2009
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<span style="color:#B8860B">Equipo
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<span style="color:#B8860B">Pts
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<span style="color:#B8860B">PJ
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<span style="color:#B8860B">PG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<span style="color:#B8860B">DG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|[[Torneo Apertura 2009 (Chile)#Tabla general|<span style="color:#B8860B">PA]]
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|[[Torneo Clausura 2009 (Chile)#Tabla General|<span style="color:#B8860B">PC]]
|-
!bgcolor=#ffd700 align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc| Universidad Católica  
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|65
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|38
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|38
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc| Unión Española 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|63
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|38
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc| Audax Italiano 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|57
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc| Santiago Morning 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|53
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc| Everton
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|53 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc| Universidad de Chile 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|52
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc| Universidad de Concepción 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|50 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc| Deportes La Serena 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|47
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc| Colo-Colo
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|47
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc| O'Higgins 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|44
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc| Cobreloa 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc| Huachipato 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|42
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|17
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc| Ñublense
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|39
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-14 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc|  Cobresal
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|39 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|-
!bgcolor=#ff9900 align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc| Palestino
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|37
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|-
!bgcolor=#ff9900 align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc| Curicó Unido 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|36
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|-
!bgcolor=#ff0000 align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc| Rangers
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
|-
!bgcolor=#ff0000 align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc| Municipal Iquique
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35 
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|-

  Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; DG=Diferencia de gol; PA=Puntos Torneo Apertura; PC=Puntos Torneo Clausura

</center>

Primera B 

Tabla anual de Posiciones:
Fecha de actualización: 9 de noviembre de 2009

</center>
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos
 <small>A San Luis de Quillota se le dio por perdido su partido (0-3) contra Deportes Copiapó (1ª Fecha, Torneo de Apertura) por haber incluido a un jugador inscrito incorrectamente en el partido.
 Deportes Concepción fue castigado con seis puntos por atraso en el pago de imposiciones.
 Deportes Melipilla fue castigado con 12 puntos por no pago de imposiciones, además se decidió que debe descender a tercera división
 Deportes Melipilla fue castigado con 12 puntos por no pago de imposiciones nuevamente.
 Lota Schwager recibió dos sanciones de 3 puntos por no pago de imposiciones. En total se le han descontado 6 puntos</small>

También ascendió directamente Santiago Wanderers, como Vicecampeón.

A la liguilla de promoción clasificaron San Luis (equipo perdedor de la final por el Vicecampeonato) y San Marcos de Arica, quienes se enfrentaron a Curicó Unido y a Palestino en partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada llave jugarán en Primera División durante la temporada 2010. La primera llave fue ganada por San Luis, quien ascendió a Primera División y mandó a Primera B a Curicó Unido; mientras la segunda llave entre San Marcos de Arica y Palestino, el conjunto árabe mantuvo la categoría tras imponerse a penales en el partido de vuelta. En la ida, Palestino había ganado por 2-0, pero Arica logró un idéntico marcador en la vuelta, lo que forzó a un alarge y a la tanda de penales, donde finalmente se impuso el cuadro de Primera División.

Liguilla de Promoción

San Luis - Curicó Unido 

San Luis gana 4–2 en marcador global, y asciende a Primera División.

San Marcos de Arica - Palestino 

Palestino gana 4-2 en tanda de penales y se mantiene en Primera División

Tercera A 

 Liguilla Final 

Fecha de actualización: 14 de noviembre de 2009

Resultados

Tabla

Tercera B 

Los equipos clasificados del Grupo Centro enfrentan a los clasificados del Grupo Sur, en partidos de ida y vuelta, pasando a la siguiente fase los ganadores de cada enfrentamiento. 

  Final 

  Campeón 

También asciende Deportes Quilicura, como subcampeón.

A principios del año 2010, el equipo AGC - Provincial se retira de la competencia de Tercera A, dejando un cupo libre, que fue disputado por los clubes Deportes Santa Cruz y Provincial Talagante, y que finalmente ganó el elenco talagantino.

Provincial Talagante asciende a Tercera A

Copa Chile

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los representativos chilenos fueron:

 Everton: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Caracas y Chivas de México (6 PJ, 2 PG, 2 PE, 2 PP, 7 GF, 10 GC)
 Colo-Colo: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Sport Recife y Palmeiras (6 PJ, 2 PG, 1 PE, 3 PP, 9 GF, 7 GC)
 Universidad de Chile: Eliminado en octavos de final, por el Cruzeiro de Brasil (10 PJ, 4 PG, 1 PE, 5 PP, 11 GF, 11 GC)

Copa Sudamericana 
los representativos son:

 Unión Española: Eliminada en octavos de final, por Vélez Sarsfield de Argentina (4 PJ , 1 PG, 2 PE, 1 PP, 7 GF, 7 GE)
 Universidad de Chile: Eliminada en Cuartos de Final, por Fluminense de Brasil (6 PJ , 3 PG, 2 PE, 1 PP, 7 GF, 5 GE)

Selección adulta 
La selección adulta de Chile participa durante 2009 en la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, además de un conjunto de partidos amistosos preparatorios para los lances eliminatorios.

El equipo es dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección de fútbol de Chile disputa en el curso del año 2009.

Selección sub-21 

La selección sub-21 de fútbol, dirigida por Ivo Basay, participó del Torneo Esperanzas de Toulon de 2009 realizado en Francia, que a pesar de no estar avalado por la FIFA genera interés en la búsqueda de jóvenes talentos. La selección de Chile, que ya había participado del Torneo Esperanzas de Toulon de 2008, resultando subcampeón ante la selección de Italia, logró, ahora sí, ser campeón del prestigioso torneo ante la selección anfitriona de Francia.

<center>

</center>

Selección Sub-20 

La selección Sub 20 de fútbol, dirigida por Ivo Basay, participó en el grupo B del Sudamericano de Venezuela 2009 integrado además por Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La selección no participará en el Mundial Sub 20 de Egipto al quedar eliminada en la primera ronda del torneo finalizando en el 4º lugar de su grupo.

<center>

</center>

Selección Sub-17 
La selección Sub 17 de fútbol, dirigida por César Vaccia, participó en el Sudamericano de Chile 2009.

El torneo se realizó en Iquique entre el 16 de abril y el 10 de mayo, y el equipo chileno no logró pasar más allá de la Primera Fase.

<center>

</center>

Selección Sub-15 

<center>

</center>

Fútbol femenino

Fútbol playa

Torneo oficial 

El segundo Campeonato Oficial de fútbol playa de Chile organizado por la ANFP se disputó entre los días 7 al 9 de febrero de 2009 en la ciudad de Viña del Mar.

Selección de fútbol playa de Chile 
La Selección de fútbol playa de Chile participa durante 2009 en la Clasificación de CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol Playa para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2009, además de un conjunto de partidos amistosos preparatorios para los lances eliminatorios.

El equipo es dirigido por el entrenador chileno Miguel Ángel Gamboa.

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Temporadas del fútbol chileno